Гинес () може да се отнася за:

 Световни рекорди на Гинес
 Arthur Guinness Son & Co – пивоварна
 бира Гинес

Личности 
 Алек Гинес
 Артър Гинес – основател на пивоварната Arthur Guinness Son & Co